Ovitz ist der Nachname folgender Personen:

 Ovitz (Familie), Artistenfamilie
 Michael Ovitz (* 1946), US-amerikanischer Manager